Guyana is ingedeeld in tien administratieve regio's (regions), die elk een naam en een nummer hebben. Elke regio wordt bestuurd door een Regional Democratic Council (RDC), die wordt voorgezeten door een voorzitter. De regio's zijn verdeeld in gemeenten, bestuurd door Neighbourhood Democratic Councils of Municipal Councils in geval van towns of steden. De huidige indeling kwam in 1980 tot stand:

Geschiedenis
Een overzicht van de wijzigingen in de regio's van Guyana:
1838: Brits-Guiana wordt onderverdeeld in drie county's: Berbice (40.077 km²), Demerara (12.432 km²) en Essequibo (156.749 km²).
1958: Het gebied wordt verdeeld in negen districten: East Berbice, East Demerara, Essequibo, Essequibo Islands, Mazaruni-Potaro, North West, Rupununi, West Berbice en West Demerara.
1966: Guyana wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk; de indeling in districten blijft vooralsnog gehandhaafd.
1971: Het land wordt verdeeld in zes districten: East Berbice-Corentyne, East Demerara-West Coast Berbice, Mazaruni-Potaro, North West, Rupununi, West Demerara-Essequibo Coast.
1980: De huidige indeling wordt ingevoerd.

Zie ook 
 ISO 3166-2:GY